Lüder Arenhold ist der Name folgender Personen:

* Lüder Arenhold (Amtmann) (1807–1854), deutscher Verwaltungsjurist und königlich hannoverscher Amtmann
 Lüder Arenhold (Maler) (1854–1915), deutscher Marinemaler